Красуский — фамилия; имеет женскую форму Красуская.
 Красуский, Константин Адамович (1867—1937) — русский химик.
 Красуская, Анна Адамовна (1854—1941) — педагог и учёный-анатом, Герой Труда.